

Prénom 
Lova est un prénom masculin ou féminin

Autres 
Lova peut aussi désigner :
 (868) Lova, un astéroïde de la ceinture principale ;
 Lova, une bande dessinée de Jean-Claude Servais.

Voir aussi 
 Chevrolet Lova, un modèle d'automobile
 Mama Lova, un film français sorti en 2009
 Lady Lova, le pseudonyme de Safi Boura, une chanteuse française de hip-hop et de Dancehall
 Lova Lova, un album du groupe français Superbus
 Lova Lova, le second single extrait de l'album du même nom